Nuévalos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nuévalos (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Nuévalos (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar